John Sinclair (1754–1835) – szkocki arystokrata i polityk, 1. baronet Sinclair of Ulbster
 John Sinclair (1825–1912) – szkocki arystokrata, 3. baronet Sinclair of Ulbster
 John Sinclair (1860–1925) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Pentland
 John Ewen Sinclair (1879–1949) – kanadyjski polityk
 John Alexander Sinclair (1897–1977) – brytyjski oficer wywiadu
 John McHardy Sinclair (1933–2007) – brytyjski językoznawca i leksykograf
 John Sinclair (ur. 1952) – brytyjski muzyk
 John Archibald Sinclair (ur. 1955) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. wicehrabia Thurso
 John Sinclair (ur. 1941) – amerykański poeta, pisarz i aktywista polityczny